Diego del Castillo puede referirse a:
Diego Enríquez del Castillo clérigo, político e historiador castellano del siglo XV
Diego de Castillo, arquitecto hispano-portugués del siglo XVI
Juan Diego del Castillo, farmacéutico y botánico hispano-mexicano del siglo XVIII